Ctiboř, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Ctiboř, comune del distretto di Tachov, nella regione di Plzeň